Plusieurs comètes ont été découvertes par Luboš Kohoutek et portent donc son nom :
 C/1969 O1 (Kohoutek),
 C/1973 D1 (Kohoutek),
 C/1973 E1 (Kohoutek), la grande comète de 1973,
 75D/Kohoutek.

Kohoutek est aussi codécouvreur des comètes suivantes :
 76P/West-Kohoutek-Ikemura.